L'amore vero – singolo di Bianca Atzei del 2012
L'amore vero – singolo di Deborah Iurato del 2014